LWB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Greenbrier Valley, Lewisburg / Greenbrier (Virginia Occidentale), Stati Uniti